Куллак — прізвище.

Відомі носії:
 Куллак Адольф (1823—1862) — німецький музичний педагог і теоретик. Молодший брат Теодора Куллака.
 Куллак Теодор (1818—1882) — німецький піаніст польського походження, композитор, музичний педагог і видавець.
 Куллак Франц (1844—1913) — німецький композитор і музичний педагог. Син і учень Теодора Куллака.